«Оставшиеся позади» () — седьмой эпизод американского постапокалиптического телесериала «Одни из нас», премьера которого состоялась 26 февраля 2023 года на канале HBO. Сценарий эпизода написал Нил Дракманн, а Лиза Джонсон стала его режиссёром. В эпизоде Элли (Белла Рамзи) ищет припасы, чтобы спасти жизнь Джоэла (Педро Паскаль). Во флешбэках эпизода рассказывается, как Элли проводит время со своей лучшей подругой Райли Абель (Сторм Рид) в Бостоне.

Эпизод является телевизионной адаптацией сюжетного дополнения игры The Last of Us под названием The Last of Us: Left Behind. Лизе Джонсон, которая прошла всю игру после того, как получила должность режиссёра, дали полную свободу действий в эпизоде, дав ей возможность не копировать исходный материал. Эпизод снимали в январе и феврале 2022 года в Калгари. Эпизод получил положительные отзывы от критиков, которые похвалили сценарий, режиссуру, операторскую работу и игру Рамзи и Рид. Только на кабельном телевидении (без учёта стриминговых сервисов) эпизод посмотрело более одного миллиона зрителей.

Сюжет 
Элли (Белла Рамзи) пытается заделать рану Джоэла (Педро Паскаль). Джоэл требует, чтобы Элли бросила его умирать. Когда Элли начинает уходить, она останавливается и вспоминает события, которые привели её к её заражению.

Несколько месяцев назад Элли была ученицей-сиротой военной школы-интерната в Карантинной зоне Бостона, которой управляет Федеральное агентство по урегулированию стихийных бедствий (FEDRA). После того, как Элли ввязывается в драку с другой девушкой, капитан Квонг (Терри Чен) призывает её следовать правилам, чтобы в конечном итоге стать лидером FEDRA. Позже той же ночью лучшая подруга Элли, Райли Абель (Сторм Рид), пробирается в её комнату. Элли злится на Райли за то, что она присоединилась к «Цикадам» (повстанческая группа, выступающая против FEDRA) и оставила её одну в школе на несколько недель. Райли ведёт её в заброшенный торговый центр.

В торговом центре Элли оказывается вне себя от радости, когда она бегает по эскалатору, катается на карусели, заходит в фотобудку и играет аркаду вместе с Райли. Когда Элли находит кровать Райли и самодельные бомбы, она расспрашивает Райли о жестокой философии «Цикад». Райли рассказывает, что «Цикады» собираются перевести её в карантинную зону Атланты, и она привела Элли в торговый центр, чтобы попрощаться. Элли сначала выбегает из торгового центра, но возвращается к Райли. Они танцуют вместе, и Элли отчаянно умоляет Райли не уходить. Райли соглашается, и они целуются.

Вскоре после этого, на пару нападает заражённый, которого привлёк шум. Элли в конце концов убивает его, но с ужасом осознаёт, что он укусил и её, и Райли. Райли предлагает, чтобы вместе ждали, пока они не превратятся в заражённых, утверждая, что независимо от того, как мало времени им осталось провести вместе, за это стоит сражаться. В настоящем Элли вспоминает слова Райли. Она находит иголку с ниткой и начинает зашивать рану Джоэла.

Производство

Разработка и сценарий 

Сценарий к «Оставшимся позади» написал соавтор сериала «Одни из нас» Нил Дракманн, а его режиссёром стала Лиза Джонсон. В январе 2022 года Гильдия режиссёров Канады сообщила, что Джонсон была назначена одним из режиссёров сериала. Джонсон прошла всю игру после того, как её назначили на должность режиссёра в сериале. «Оставшиеся позади» является адаптацией The Last of Us: Left Behind (2014), загружаемого дополнения видеоигры, на которой основан сериал. Дракманн и соавтор сериала Крейг Мейзин дали Джонсон и оператору Ксении Середе полную свободу действий в эпизоде, дав им возможность не копировать исходный материал.

Для первого появления Райли в комиксе «The Last of Us: American Dreams» художница Фейт Эрин Хикс и разработчики из Naughty Dog создали оригинальную вымышленную аркадную игру The Turning, чтобы обойти проблемы с лицензированием; для телесериала Дракманн и Мейзин смогли использовать Mortal Kombat II, игру, на которой была основана The Turning. Дракманн и Мейзин стремились не позиционировать какую-либо фракцию исключительно как добрую или злую, и они показали более положительную сторону FEDRA в «Оставшихся позади», чтобы сопоставить её их негативному изображению в первом эпизоде. Изначально эпизод был написан так, что в нём не было каких-либо упоминаний о Джоэле; продюсеры из HBO попросили, чтобы у эпизода была связь с основной историей, как это было у Left Behind.

Дракманн выбрал песню группы Pearl Jam «All or None», поскольку она олицетворяла одиночество и неуютность Элли, а её название отражало её общее отношение к жизни. Включение песни «Just Like Heaven» в исполнении Rockabye Baby! было предложено монтажёром Тимоти А. Гудом, который уже некоторое время хотел её использовать. Версия песни «I Got You Babe» в исполнении Этты Джеймс, которая звучала в игре, была вновь использована в этом эпизоде; Дракманн чувствовал, что романтический текст песни, скрытый за радостной музыкой, отражает чувства Элли и Райли.

Подбор актёров и персонажи 
14 января 2022 года было объявлено, что Сторм Рид получила роль Райли. До того, как получить роль, Рид не была знакома с игрой; когда ей предложили сняться в шоу, она спросила мнение семьи и друзей об игре. Она просмотрела ролики с прохождением игры, чтобы понять эмоции, но в основном она старалась не копировать игру, чтобы обеспечить оригинальный подход к роли; она хотела «отточить» манеру, в которой передвигается и «занимала место» Райли. Рид снималась в сериале около месяца. Она посчитала изображение детей в этом эпизоде освежающим, поскольку они отсутствовали в недавних эпизодах.

Белла Рамзи обнаружила, что химия между Элли и Райли была знакомой ей, и она отметила, что от этого ей было легче исполнять роль. У неё и Рид было мало времени, чтобы сблизиться до начала съёмок. Они стали более близкими друг к другу за время съёмок; в одном из дублей Рид назвала Рамзи «мамой». Сцена за игрой в аркаду была импровизированной; Рамзи и Рид играли в рабочую версию Mortal Kombat II. Рамзи не смотрела сцену заражения Элли до съёмок, и впоследствии отметила, что её версия исполнения была более сердитой, чем в игре, где версия персонажа была напугана. Рид сочла финальную сцену эмоциональной для исполнения, поскольку она была одной из последних, которые снимали. Рамзи столкнулась с некоторыми трудностями при съёмках сцен в школе, поскольку она не посещала школу с тех пор, как начала сниматься, когда ей было только одиннадцать лет.

Съёмки 
Для съёмок художник-постановщик Джон Пейно надеялся найти торговый центр в американском стиле в Калгари, поскольку он большую часть своего детства провёл в торговых центрах. Съёмочной группе было предоставлено разрешение переоборудовать торговый центр Northland Village для производства, поскольку его планировалось снести. Торговый центр был переоборудован в январе 2022 года, и его украсили сухими листьями, сломанными опорами и другим мусором. Пейно и его команда построили в торговом центре от 20 до 25 витрин, каждая из которых была уменьшенной версией реальных магазинов, таких как Foot Locker, Panda Express и Victoria’s Secret. Центр оказался непригодным для съёмок некоторых кадров, поскольку он в основном состоял из одного этажа, а не двух, как это было в игре, что побудило команду использовать звуковую сцену и визуальные эффекты; фон кадра, где включается освещение, был создан с помощью визуальных эффектов, из-за которых Мейзин и Дракманн провели несколько встреч с супервайзером визуальным эффектам Алексом Вангом.

Карусель была арендована в другом торговом центре; первоначально она располагалась в торговом центре Northland Village, пока он не закрылся. Центральные панели, отсылающие к Калгарийскому Стампиду, были заменены светоотражающими панелями, чтобы добавить «ощущение галлюцинации». Зал игровых автоматов состоял из настоящих аркад, таких как Frogger и Tetris, поскольку Мейзин и Дракманн хотели придать ему реалистичности; экраны с электронно-лучевыми трубками были заменены светодиодами, чтобы обеспечить чёткое изображение при съёмке. Заброшенные магазины в торговом центре использовались в качестве гримёрных для актёров. В январе производство переместилось в Окотокс, где были добавлены деревья, трава и снег; съёмки проходили в феврале.

Восприятие

Показ и рейтинги 
Премьера эпизода состоялась на канале HBO 26 февраля 2023 года. На телевидении эпизод посмотрело 1,083 миллиона зрителей в ночь показа. По словам нескольких зрителей, поцелуй Элли и Райли подвергся цензуре на OSN+ в регионе стран MENA.

Реакция критиков 

На сайте Rotten Tomatoes «Оставшиеся позади» имеет рейтинг 97% на основании 29 отзывов со средней оценкой 8,3/10. Согласно консенсусу сайта, критики назвали эпизод «душераздирающим дуэтом Беллы Рамзи и Сторм Рид». Несколько критиков высоко оценили визуальные эффекты торгового центра; Бернарду Бу из Den of Geek понравилось сочетание искусственности и романтики, а Аарон Бейн из Push Square похвалил сходство эпизода с игрой. Брэдли Рассел из «Total Film» счёл начальную сцену эфемерной, так как она отражала угасающее сознание Джоэла. Дэвид Коут из The A.V. Club похвалил сцену сражения с заражённым, назвав её лучшей сценой ближнего боя в сериале на сегодняшний день. Также хорошо было воспринято использование музыки в эпизоде.

Выступления Рамзи и Рид удостоились особой похвалы; Том Чанг из Bleeding Cool назвал их «достойными награды». Несколько критиков сочли их химию убедительной и посчитали её изюминкой эпизода. Чанг из Bleeding Cool и Рафаэль Мотамайор из /Film посчитали эпизод на сегодняшний день самым сильным для Рамзи, а Саймон Карди из IGN и Бейн из Push Square посчитали его эффективной демонстрацией её актёрских талантов. Рассел из «Total Film» похвалил реакцию Рамзи на заражение Элли ближе к концу эпизода, особенно после её более спокойной реакции в начале эпизода. Мотамайор из /Film написал, что Рид «даёт незабываемое выступление, которое … запоминается надолго после окончания титров», а Бейн из Push Square чувствовал, что она эффективно передавала чувство «юношеской гордости» Райли. Чанг из Bleeding Cool почувствовал, что выступления оказались в выигрыше благодаря опыту Джонсон в режиссуре драматических сериалов с участием женщин.

Карди из IGN назвал эпизод «прекрасно достоверной адаптацией». Ширли Ли из «The Atlantic» назвала эту историю «тихим празднованием мира, который когда-то существовал». Бу из Den of Geek счёл сцены, действие которых происходит в настоящее время, короткими и поэтичными. Жермен Люссье из io9 похвалил использование флэшбэков для контекстуализации затруднительного положения Элли в настоящем времени, назвав это «гениальным ходом», и похвалил реакцию Элли на огни торгового центра и аркаду; Даррен Муни из The Escapist аналогичным образом посчитал реакцию Элли и Райли впечатляющей. Надира Гоффе из Slate похвалила использование торгового центра как квинтэссенции обстановки для истории о совершеннолетии. Рассел из «Total Film» счёл развязку предыдущего эпизода резкой, а концовку эпизода поспешной по сравнению с предыдущими сценами. Кеннет Шепард из Kotaku посчитал, что замена The Turning на Mortal Kombat II была корпоративным ходом и не смогла воссоздать одну из самых сильных сцен игры. Мотамайор из /Film написал, что в эпизоде использовался троп, когда чернокожий персонаж умирает лишь для того, чтобы мотивировать белых персонажей.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Эпизод на официальном сайте телесериала
 «Оставшиеся позади» на сайте IMDb

2023 год в телевидении
Эпизоды телесериала «Одни из нас»